Puchar Mitropa – rozgrywki piłkarskie
 Puchar Mitropa – cykl rajdów samochodowych
 Puchar Mitropa – rozgrywki szachowe
 Puchar Mitropa – zawody żeglarskie
 Puchar Mitropa – zawody żużlowe